In Colour — дебютный студийный альбом британcкого диджея Jamie xx (настоящее имя Джейми Смит), изданный 29 мая 2015 года на лейбле Young Turks.
Альбом получил номинацию на премию Mercury Prize 2015 года, а 7 декабря 2015 года был номинирован на премию Грэмми-2016 в категории Лучший танцевальный/электронный альбом.

История 
Работа над альбомом велась в течение пятилетнего периода. Джейми хотел создать альбом, который будет звучать идеально и его будет сложно отнести к какой-либо конкретной музыкальной эпохе. Примечательно также, что в работе над альбомом ему помогали его коллеги по группе The xx.

Первый альбомный сингл, «Sleep Sound», вышел 27 марта 2014. Музыкальное видео для «Sleep Sound», поставленное режиссёром Sofia Mattioli и созданное при участии 13 членов Manchester Deaf Centre, было реализовано 10 апреля 2014. Второй сингл «Girl» вышел 18 апреля 2014. «Girl» и «Sleep Sound» были позднее переизданы в качестве двойного сингла (double A-side) 5 мая 2014 года.

26 мая 2015 года In Colour стал доступен по стримингу в iTunes. Официальный релиз альбома In Colour прошёл 29 мая 2015 года в цифровом формате, а также на CD, LP и ограниченной делюксовой трёх-альбомной версии (triple-LP edition) на цветном виниле с двумя эксклюзивными инструментальными треками.

Реакция критиков 
Альбом был положительно встречен музыкальными критиками, получив совокупную оценку 87/100 на сайте Metacritic на основе 39 профессиональных рецензий. Кроме того, многие издания включили альбом в списки лучших:

Диск получил номинацию на 2015 Mercury Music Prize и на Dance/Electronic Album (2016 Grammy Awards).

Список композиций

Чарты

Награды и номинации

Сертификация

Примечания 

Альбомы на английском языке
Альбомы электронной музыки
Альбомы XL Recordings